Åre (gemeente), een Zweedse gemeente in Jämtland, provincie Jämtlands län
Åre (plaats), een Zweedse plaats in de gelijknamige gemeente Åre
Åre-Östersund Airport, een luchthaven op ongeveer 11 km van Östersund en 94 km van Åre